Ulica Karmelicka w Krakowie
 Ulica Karmelicka w Poznaniu
 Ulica Karmelicka w Warszawie

Karmelicka